Giumaho – personaggio del romanzo cinese Il viaggio in Occidente
Giumaho – personaggio del manga e anime Dragon Ball
Giumaho – personaggio del manga e anime Saiyuki